Никита Топија (латински: Nicetas Thopia; умро 1415.) је био господар Кроје од 1392. до 1394. и од 1403. године до своје смрти.

Биографија 
Никита је припадао знаменитој породици Топија која је крајем 14. и почетком 15. века управљала територијама у данашњој Албанији. Био је син Карла Топије, принцепса Албаније (1368-1388) и борца против Балшића. Име његове мајке није познато. Након очеве смрти 1388. године Млечанин Марко Барбариго је завладао Кројом као муж Карлове ћерке Јелене. Никитин старији брат Ђерђ постао је господар Драча. Никита је наследио територије јужно од Драча. Кројом је 1394. године уз помоћ турског султана завладао Константин Балшић који се оженио Марковом удовицом Јеленом. Након заробљавања султана Бајазита у бици код Ангоре 1402. године, многи албански племићи прихватили су млетачку власт, укључујући и Никиту Топију, Јована Кастриота и Коју Захарију. Млечанима је одговарао појас вазалних држава између њихових територија на Балкану и Османлија. Никита је 1403. године освојио град од своје сестре Јелене. Јелена се са сином Стефаном склонила у Венецију код сестре Марије. Никитина ћерка Мара удала се 1407. године за Балшу III. Имали су ћерку Јелену, која је по баби носила презиме Балшић. Балша и Никита су покушали да истерају Млечане из Зете. Никита је био посредник у измирењу Балше и Млетачке републике 1411. године на крају Првог скадарског рата. Никита је претрпео тежак пораз од стране Теодора II Музакија током једног окршаја. Сам је заробљен у бици. Након интервенције Дубровачке републике ослобођен је, али се морао одрећи неких територија око реке Шкумбин у корист породице Музаки. Након Никитине смрти 1415. године Кроја је пала под власт Османлија. Никита је био ожењен ћерком Комнина Аријанита.

Породично стабло

Литература 
 
 

Умрли 1415.
Историја Албаније у средњем веку